Die EBS Dayton Open 2003 fanden vom 21. bis 26. Januar 2003 in Dayton, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 3 Star.

Vorjahressieger war Grégory Gaultier, der nicht erneut antrat. Im Endspiel der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Anthony Ricketts gegen Thierry Lincou mit 15:12, 12:15, 11:15, 15:7 und 15:11 durch. Ricketts gewann damit den fünften Titel seiner Karriere auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2003